Футбольная лига ОАЭ 2002/2003 () — 
29-й сезон чемпионата ОАЭ по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2002/03 на сайте rsssf.com 
 Сезон 2002/03 на сайте goalzz.com 

2002/2003
ОАЭ
ОАЭ
2002 год в ОАЭ
Спорт в ОАЭ в 2003 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003